Stati Uniti d'America
 Christiansburg – villaggio della Contea di Champaign, Ohio
 Christiansburg – capoluogo della Contea di Montgomery, Virginia